Il singolare del Nottingham Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Cédric Pioline ha battuto in finale Kevin Ullyett 6-3, 7-5.

Teste di serie

  Greg Rusedski (semifinali)
  Jérôme Golmard (secondo turno)
  Vincent Spadea (primo turno)
  Sébastien Grosjean (secondo turno)

 Marc Rosset (primo turno)
 Byron Black (primo turno)
 Lleyton Hewitt (quarti)
 Scott Draper (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Open 1999
ATP Tour 1999